

Geografia 
 Oulad Nouel – comune rurale del Marocco
 Provincia di Monseñor Nouel – provincia della Repubblica Dominicana

Persone 
 Adolfo Alejandro Nouel – arcivescovo cattolico della Repubblica Dominicana
 Consuelo Nouel – modella venezuelana, Miss Venezuela 1957